Финал Кубка Америки 2016 года стал 19-м финалом самого важного футбольного события Латинской Америки, завершив розыгрыш Кубка Америки 2016, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 26 июня 2016 года на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде.

Путь к финалу

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Америки 2016

2016
Футбол
Спорт в США в 2016 году
Матчи сборной Аргентины по футболу
Матчи сборной Чили по футболу
Международные спортивные соревнования в Нью-Джерси
Международные соревнования по футболу в США
Июнь 2016 года
События 26 июня